Felsőrákos, falu Romániában, Kovászna megyében
 Felsőrákos, városrész Budapest X. kerületében